Il doppio del torneo di tennis Ostend Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stephen Noteboom e Jack Waite che hanno battuto in finale Jean-Philippe Fleurian e Andrea Gaudenzi 6-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Jan Apell /  Libor Pimek (quarti di finale)
 Christian Miniussi /  Diego Pérez (quarti di finale)

 Andrej Merinov /  Dmitrij Poljakov (primo turno)
 Branislav Stankovič /  Fernon Wibier (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1993